LCT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 927 амінокислот, а молекулярна маса — 218 587.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Глікозидази